Dictyodesmium är ett släkte av svampar. Dictyodesmium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyodesmium